Denomination (lat. denominatio, nähere Benennung, Bezeichnung) bezeichnet:

 Denomination (Religion), wertfreie Bezeichnung einer Kirchengemeinschaft vor allem in den Vereinigten Staaten (in Deutschland weniger gebräuchlich) 
 Denomination (Wissenschaft), Schwerpunktbezeichnung und Arbeitsbereich einer Professur
 Weindenomination, Benennung einer Weinregion

Bei Währungen und in der Wirtschaft:

 nominelle Kapitalherabsetzung
 Münzwert, numismatischer Fachbegriff für die Nennwerte der Münzen
 Denomination (Währung), im Bankwesen die Stückelung einer Währung, die in Form von Münzen oder Banknoten im Umlauf ist
 Denomination (Euro), Bezeichnung für die nationalen Währungen als Untereinheiten des Euro in dessen Einführungsphase vom 1. Januar 1999 bis 31. Dezember 2001
 Denominierung, Wahl der Währung in internationalen Verträgen

Siehe auch: